Ванкский собор — наименование ряда храмов Армянской апостольской церкви.

 Собор Святого Христа Всеспасителя (Исфахан) (также известный как Ванкский собор) — главный храм армянской церкви в Иране
 Ванкский собор в Тифлисе — ныне не существует, снесён в 1938 году.
 Ванкские церкви Пресвятой Богоматери — утраченный храмовый ансамбль Армянской апостольской церкви в городе Гори, Грузия